Diner hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Cultura de Norteamérica
Diner, restaurante tradicional típico norteamericano.

Economía
Diners Club, empresa de crédito.
Diner, moneda andorrana

Videojuego
Diner, 1987 videojuego de INTV Corporation y secuela de Burgertime.
Diner (pinball), juego de arcade de 1990.

Teoría de juegos
Dilema de Diner o Dilema de la cena

Cine
Diner, película de 1982 escrita y dirigida por Barry Levinson.

Personas
Helen Diner (1874–1948), escritora austriaca.